Боевая террористическая организация (БТО) — экстремистская неонацистская группировка существовавшая в Санкт-Петербурге с 9 августа 2003 года по 2006 год. Образована выходцами из скинхедской организации «Mad Crowd» Дмитрием Боровиковым и Алексеем Воеводиным.

В группе была создана чрезвычайная конспирация. Участники перестали одеваться как скинхеды, начали пользоваться сторонними конспиративными мобильными телефонами, очень редко встречаться между собой в открытую, вести какие-либо идеологические или тактические разговоры возле розеток, предпочитая писать свои разговоры на бумаге.

14 июня 2011 года состоялся суд над восемью членами группировки. В отношении Павла Румянцева дело было выделено в отдельное производство.

Идеология 
Основным используемым символом банды была свастика. Идеолог и лидер банды Дмитрий Александрович Боровиков («Кислый») был убеждённым расистом, мечтавшим c помощью прямых действий «очистить» Санкт-Петербург (Невоград) от «неруси» — представителей других рас. Целью своей борьбы он видел превращение «жидовской РФ» (где правит ZOG) в моноэтническую «Белую Русь». Резкую критику вызывало христианство, альтернативой которому представлялась языческая «нордическая Русь». Кроме того, в организации пропагандировались ценности здорового образа жизни и отказ от алкоголя и наркотиков.

Вооружение 
Основным видом оружия у банды были ножи и пистолеты, также они использовали арбалет, охотничьи карабины, помповое оружие и обрез винтовки Мосина.

Когда у Алексея Воеводина умерли мать с бабушкой, ему достались в наследство две квартиры. Продав одну, он приобрёл автомобиль, четыре карабина «Сайга» и рации для прослушивания милицейских частот.

Нападения

Убийства

Разоблачение 
В середине июня 2004 г. родители убитого Ростислава Гофмана, который общался с членами группировки, обнаружили список, составленный их сыном перед гибелью — 12 имён и кличек, и название группировки, по его мнению — Mad Crowd. Этот список родители Гофмана после его смерти отнесли в следственные органы, но список был потерян. Следствие узнало о существовании группы Боровикова-Воеводина от Агентства журналистских расследований — АЖУР, которое вышло на след банды благодаря показаниям раскаявшихся скинхедов, сообщивших журналистам, что милиция подтасовывает дела и осуждает за преступления группы Боровикова-Воеводина невиновных несовершеннолетних. АЖУР обратился непосредственно в МВД РФ.

Дмитрий Боровиков был убит выстрелом в затылок с нескольких метров «при вооружённом противодействии милиции» в ходе его задержания, из пистолета Макарова оперативниками 18 отдела УБОП. Другие члены группировки были арестованы в мае 2006 г. Последний арестованный участник группы — Руслан Мельник. Он был задержан в Центральном парке культуры им. Кирова 15 июля 2006 года.

14 членам группировки предъявили обвинения в убийстве профессора Николая Гиренко, убийстве двух молодых людей, которые общались с членами группы, — Ростислава Гофмана и его друга Алексея Головченко 7 июня 2004 года в поселке Заходское Выборгского района области, убийстве гражданина КНДР Ким Хен Ика 14 декабря 2003 года, убийстве девятилетней Хуршеды Султоновой, 9 февраля 2004 года, убийстве камерунского студента Лампсара Самбы 7 апреля 2006, поджоге Троице-Измайловского собора, нападениях на почтовые отделения с целью грабежа, поджоге церкви в Выборге, многочисленных поджогах ларьков. Всего членам группы инкриминировалось 13 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 209 (бандитизм), 105 (убийство), 282 (разжигание национальной розни) и 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК РФ.

Приговоры членам банды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сформирована коллегия присяжных по делу банды Боровикова-Воеводина // Фонтанка.ру, 18.02.2009
 банда Боровикова-Воеводина

Банды грабителей и убийц
Националистические организации России
Националистические террористические организации
Неонацистские организации
Русские националистические организации
Неонацизм в России